sbt (scala build tool) — система автоматической сборки для проектов, написанных на языках Scala и Java. Sbt построена на принципах Apache Ant и Apache Maven, но предоставляет DSL на языке Scala вместо традиционной XML-образной формы представления конфигурации проекта.

Билд-файлы 

// Имя и версия проекта
name := "my-project"

version := "1.0.0"

// Добавление зависимости для тестов
libraryDependencies += "junit" % "junit" % "4.8" % "test"

// Несколько зависимостей.
libraryDependencies ++= Seq(
  "net.databinder" %% "dispatch-google" % "0.7.8",
  "net.databinder" %% "dispatch-meetup" % "0.7.8"	
)

// Определение репозитория по версии проекта.
publishTo := Some(if (version.value endsWith "-SNAPSHOT") "http://example.com/maven/snapshots" else "http://example.com/maven/releases")

Пример использования 
sbt может быть запущен либо с командой в качестве аргумента, либо в интерактивном режиме (аргумент не указывается). Команда `clean` удаляет результаты компиляции текущего проекта:$ sbt clean

Расширяемость и интеграция

Сравнение и критика

См. также 
 Apache Ant
 Apache Maven
 Make
 Rake
 Gradle

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.scala-sbt.org — официальный веб-сайт
 https://github.com/sbt/sbt — официальный репозиторий на GitHub
 http://www.scala-sbt.org/documentation.html — документация sbt
 http://www.scala-sbt.org/release/tutorial/index.html — Getting started with sbt

Инструменты компиляции
Автоматизация сборки
Свободные системы автоматизации сборки
Программное обеспечение с лицензией BSD
Свободное программное обеспечение, написанное на Scala
Scala